Blaise Godet, né en 1947 à Neuchâtel en Suisse, est un ambassadeur suisse, aujourd'hui à la retraite.

Études
Blaise Godet est licencié en droit de l'Université de Neuchâtel et avocat.

Carrière
Après une première expérience professionnelle dans une grande banque suisse, il entra en 1974 au service du Département fédéral des affaires étrangères et fit son stage diplomatique à Berne et à Pretoria. 

Puis en 1980 à Djeddah, où il fut promu conseiller d'ambassade en 1984. La même année, il fut affecté en cette même qualité à la Mission permanente de la Suisse auprès des Nations unies à New York. 

En 1986, le Conseil fédéral le nomma sous-directeur de la Direction du droit international public, avec le titre de ministre, puis en 1989 en qualité de directeur suppléant de ladite Direction. 

Dès 1993, il fut ambassadeur en Thaïlande, au Laos, au Myanmar au Cambodge, avec résidence à Bangkok. 

En 1997, il fut nommé ambassadeur en Égypte et au Soudan, avec résidence au Caire, et en 2000, il fut également accrédité en Érythrée. 

Depuis août 2001, il était ambassadeur et chef de la Direction politique au Département fédéral des affaires étrangères. À ce titre, il a siégé en qualité de vice-président au sein de la Commission "Présence Suisse" PRS.

Le , Blaise Godet a été nommé chef de la Mission permanente de la Suisse auprès de l'Office des Nations unies et des autres Organisations internationales à Genève ainsi que Représentant permanent auprès de la Conférence du désarmement . 

De 2006 à 2010, il a été chef de la Mission permanente de la Suisse auprès de l'Office des Nations unies et des autres Organisations internationales à Genève. À ce titre, depuis le  il fut vice-président du tout nouveau Conseil des droits de l'homme de l'ONU qui remplace la Commission du même nom.

Il est membre du comité du Forum suisse de politique internationale.

En 2010, il est ambassadeur de Suisse en Chine jusqu'en .

Liens externes

Représentation suisse à l'ONU
Réception de Blaise Godet à Genève
Forum suisse de politique internationale

Naissance en 1947
Ambassadeur suisse
Personnalité neuchâteloise
Naissance à Neuchâtel